Gulwak ist der Familienname folgender Personen:
 Roy Gulwak (* 1986), südsudanesischen Fußballnationaltorwart
 Ruei Gulwak (* 1986), sudanesischer Fußballtorwart